Бра́уде — еврейская фамилия.

Известные носители

А, Б, В, Г 
 Брауде, Анатолий Абрамович (1918—2008) — советский инженер-конструктор.
 Брауде, Борух Вульфович (1910—1999) — российский учёный, специалист в области антенной техники, радиовещания и телевидения, брат Г. В. Брауде.
 Брауде, Вера Петровна (урождённая Булич; 1890—1961) — деятель органов госбезопасности, жена С. М. Брауде.
 Брауде, Гирш Вульфович (1906—1992) — советский инженер и учёный, специалист в области телевизионной техники.

И 
 
 Брауде, Иосиф Леонтьевич (1890—1960) — советский учёный-юрист.
 Брауде, Исаак Леонтьевич (1882—1960) — советский акушер-гинеколог.
 Брауде, Исай Аронович (род. 1914) — советский архитектор.

Л 
 Брауде, Людмила Юльевна (1927—2011) — советский и российский переводчик-скандинавист, литературовед.

М 
 Брауде, Марк Савельевич (род. 1941) — советский кинорежиссёр, оператор, актёр.
 Брауде, Маркус (1869—1949) — польский общественный деятель сионизма.

Р 
 Брауде, Рахиль Ароновна (1900—1970) — советский библиограф, переводчик.

С 
 Брауде, Самуил Максимович (1886—1949) — советский адвокат, хозяйственный и профсоюзный деятель.
 Брауде, Семён Яковлевич (1911—2003) — советский и украинский радиофизик и радиоастроном, академик НАН Украины.

Ю 
 Брауде, Юлий Яковлевич (1898—1969) — советский художник-оформитель и живописец.
 Брауде, Юрий Исаевич (1947—2015) — архитектор.

Топонимы 
 Брауде — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Бройдо (Бройде, Бройда)
 Брода
 Брод (значения)

Примечания